Кампо Синкуента и Уно има више значења:

 Кампо Синкуента и Уно (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента и Уно, Ел Пино (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Синкуента и Уно, Блоке 607 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику